Open GDF Suez de Marseille 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в Марселе, Франция, параллельно турнирам WTA в Бад-Гаштайне и Бирмингеме.

Турнир проводился 11 — 17 июня.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Полин Пармантье (№ 62 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=первый раунд
|RD2=второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= П.Пармантье
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Б.Ботто
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Л.Торп
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ж.Куэн
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=SR
| RD1-team05=| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= К.Сибиль
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Лим
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= П.Рампре
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К.Гарсиа
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К.Кастаньо
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М.Адамчак
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В.Сепеде
| RD1-score13-1=61
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Дж. Пегула
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ю.Глушко
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= О.Савчук
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= П.Пармантье
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ж.Куэн
| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=SR
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= П.Рампре
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= К.Гарсиа
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Дж. Пегула
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= О.Савчук
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= П.Пармантье
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=SR
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=61
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= К.Гарсиа
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Дж. Пегула
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| П.Пармантье}}
| RD4-score01-1=w
| RD4-score01-2=/
| RD4-score01-3=o
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Дж. Пегула
| RD4-score02-1= 
| RD4-score02-2= 
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3
|RD1=первый раунд
|RD2=второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Х.Эль Табах
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н.Барнетт
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т.Перейра
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М.Арканжоли
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А.Лорендон
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Э.Лешемия
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.Парра
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Дж. Коэн
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= К.Младенович
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ш.Фогт
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Чахнашвили
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= А.ван Эйтванк
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М.Жорж
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С.Бельтрам
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К.Барруа
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Финал

Факты 
 Лурдес Домингес Лино выигрывает 1й титул в сезоне и 14й за карьеру в туре федерации.
 Полин Пармантье уступает 1й финал в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Северин Бельтрам выигрывает 1й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Лора Торп выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Open GDF Suez de Marseille

 Цикл женских турниров ITF 2012

 Портал: Теннис

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Июнь 2012 года
2012